Het seizoen 2011 in de Veikkausliiga was de 81ste competitie ronde in de hoogste Finse voetbalafdeling  met HJK Helsinki als titelverdediger.
De competitie ging van start op 2 mei 2011 en werd beëindigd op 21 oktober 2011.

Ruim voor het einde van het seizoen verzekerde HJK Helsinki hun 24ste landstitel met 81 punten. Tussen plaats twee was er ruim 23 punten verschil

Voortgang
 Bij aanvang van de competitie was het de bedoeling met 14 ploegen te starten, maar door licentieproblemen van twee clubs werden dit er slechts 12; AC Oulu kreeg geen licentie vanwege financiële problemen (mag intussen wel uitkomen in de 2e Ykkönen-klasse) en Tampere United (werd helemaal uitgesloten van het deelnemen aan een competitie door de Finse voetbalbond, vanwege het verbreken van de regels van de bond. 
 De Nederlander Job Dragtsma, coach van FC Inter Turku, won de prijs voor beste trainer van de maand mei.
 Doordat er minder teams in deze competitie meedoen worden er geen 28 wedstrijden gespeeld, maar 33 wedstrijden. De ploegen treffen elkaar dus drie keer.
 Op 19 juli 2011, deed de rechtbank van Lapland uitspraak in een omkoopzaak betreffende het manipuleren van wedstrijden in de Finse Veikkausliiga tussen 2008-2011. Hierbij werd de Singaporees Wilson Raj Perumal (hoofdverdachte) tot twee jaar cel veroordeeld. Daarbij werden zeven Zambiaanse spelers en twee Georgische spelers van de voetbalclub RoPS bestraft met verschillende gevangenisstraffen tussen de 6 tot 20 maanden. Ze hadden allemaal bedragen ontvangen tussen de 11.000 en 40.000 euro om de wedstrijden te beïnvloeden.
 Op 28 juli 2011 besloten trainer Tommi Pikkarainen en club VPS voortijdig uit elkaar te gaan ondanks een contract tot het einde van het seizoen. Pikkarainens opvolger werd Petri Vuorinen.
 Op 8 augustus 2011 werd de Welshman John Allen ontslagen bij RoPS. De club uit Rovaniemi stond al enkele maanden onderaan en behaalde in de laatste zes wedstrijden maar één punt. Zijn vervanger werd Matti Hiukka.
 De Nederlandse voetballer Regillio Nooitmeer (van Haïtiaanse komaf) werd tijdens het lopende seizoen tot aanvoerder van FC Haka benoemd.
 Helsinki stelde ruim voor het einde van de competitie de 24ste landstitel veilig.

Eindstand

Statistieken

Scheidsrechters

Toeschouwers

Kampioensteam
 HJK Helsinki 
Ville Wallén, Tuomas Kansikas, Valtteri Moren, Alexander Ring, Rami Hakanpää, Cheyne Fowler, Sebastian Mannström, Berat Sadik, Jari Litmanen, Mathias Lindström, Tomas Karike, Timi Lahti, Akseli Pelvas, Jarno Parikka, Aki Riihilahti, Mikko Sumusalo, Joel Perovuo, Erfan Zeneli, Nikolai Alho, Sebastian Sorsa, Santeri Ahola, Joel Pohjanpalo, O'Brian Woodbine, Robin Lod en Saku-Pekka Sahlgren. Trainer-coach: Antti Muurinen.

Prijzen

Maandelijkse onderscheidingen
Per maand wordt er in de Finse competitie een prijs uitgereikt aan beste speler en coach van de maand.

Jaarprijzen
Beste speler
 Timo Furuholm (FC Inter Turku)
Beste nieuwkomer
 Alexander Ring (HJK Helsinki)
Beste doelman
 Ville Wallén (HJK Helsinki)
Beste verdediger
 Mathias Lindström (HJK Helsinki)
Beste middenvelder
 Mika Ojala (FC Inter Turku)
Beste aanvaller
 Timo Furuholm (FC Inter Turku)

Zie ook
Beker van Finland 2011
Fins voetbalelftal in 2011

Referenties

2011
Competitievoetbal 2011